Bomal (Luxemburg); een deelgemeente van de Belgische gemeente Durbuy in de provincie Luxemburg
Bomal (Ramillies); een deelgemeente van de Belgische gemeente Ramillies in de provincie Waals-Brabant